Achrain heißen folgende geographische Objekte:

in Deutschland:
 Achrain (Dingolfing), frühere Ortsbezeichnung im Bereich der Schwaigdörfer der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Achrain (Lindau), Ortsteil der Stadt Lindau, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Achrain (Murnau am Staffelsee), Ortsteil des Marktes Murnau am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Achrain (Penzberg), Wüstung auf dem Gebiet der Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

in Österreich:
 Achrain (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Rotte in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Achrain (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Achrain (Gemeinde Dornbirn), eine mit mehreren Weilern besiedelte Anhöhe in Haselstauden, Dornbirn, Vorarlberg